Sinomacrops — род птерозавров из семейства анурогнатид, известный из средне- и верхнеюрских отложений стратиграфического горизонта Даохугоу формации  в уезде Цинлун провинции Хэбэй (Китай). Остатки датируют примерно 164—158 миллионами лет. Типовым и единственным видом является Sinomacrops bondei.

Этимология 
Родовое название происходит от древнегреческих корней Sino-, что означает Китай, macro- (macros) — большой, и ops — глаза, лицо. Таким образом, название Sinomacrops содержит отсылку как к большим глазам птерозавра, так и к широким мордам представителей семейства анурогнатид, а также к китайскому происхождению животного. Видовое имя, bondei, дано в честь палеонтолога Нильса Бонда.

Описание 

Sinomacrops демонстрирует 2 аутапоморфии (отличительные черты), которые отличают его от других птерозавров:
 первые 3 верхнечелюстные зубные лунки расположены близко друг к другу;
 большеберцовая кость вдвое длиннее бедренной кости.

Образец голотипа, JPM-2012-001, состоит из раздавленного скелета. Сохранившаяся костная ткань скелета находится в хрупком состоянии. Из-за этого после сбора образца многие фрагменты костной ткани были утеряны. Эти утраченные фрагменты оставили чёткие отпечатки на каменной матрице, которые указывают на их первоначальное расположение в скелете. Утерянные фрагменты включают в основном хвостовые позвонки, грудину, дистальный эпифиз (закруглённый конец длинной кости) правой плечевой кости, проксимальные эпифизы обеих правых локтевой и лучевой костей, части левой плечевой кости, а также большую часть левой кисти.

Образец Sinomacrops включает участки мягких тканей. Необычный участок мягких тканей сбоку от левой большеберцовой кости предполагает, что брахиопатагиум (часть перепонки крыла) простирался сзади на дистальную часть голени. Брахиопатагиум, простиравшийся до задней части голени, также присутствует у другого вида птерозавров — Jeholopterus ninchengensis, который является близким родственником Sinomacrops; эта особенность также проявляется у всех птерозавров в целом.

Систематика 

Авторы описания отнесли Sinomacrops к подсемейству Batrachognathinae в пределах семейства Anurognathidae. Sinomacrops является сестринским таксоном птерозавра батрахогната (Batrachognathus). Приведённая кладограмма отражает результаты филогенетического анализа, проведённого исследователями:

Примечания 

Анурогнатиды
Монотипические роды архозавров
Птерозавры юрского периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии, описанные в 2021 году
Фоссилии из юрских отложений Китая